Зенф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Зенф, Луис (1852—1940) — немецкий предприниматель и основатель, вместе с братом Рихардом Зенфом, фирмы «Братья Зенф».
 Зенф, Маргит (род. 1945) — фигуристка из ГДР, выступавшая в парном разряде.

См. также 
 Зенфф
 Братья Зенф
 Зенф (каталог марок)